Katsu ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Katsu (* 1959), US-amerikanische Autorin
 Katsu Kaishū (1823–1899), japanischer Staatsmann.
 Shintarō Katsu (1931–1997), japanischer Schauspieler.
sowie 
 Katsu Aki (* 1961), japanischer Mangaka